Posejdon (gr. Poseidon) – w mitologii greckiej bóg mórz, żeglarzy, rybaków i trzęsień ziemi
 Posejdon (ang. The Poseidon Adventure) – amerykański film z 2005 roku w reż. Johna Putcha
 Posejdon (ang. Poseidon) – amerykański film z 2006 roku w reż. Wolfganga Petersena
 „Posejdon” – fikcyjny statek pojawiający się w powieści Paula Gallica i filmach
 „Posejdon” – polski lodołamacz eksploatowany w latach 1947-1960

Zobacz też 

 Poseidon – planetoida o numerze katalogowym 4341
 Posejdon z Artemizjon – grecka rzeźba
 Boeing P-8 Poseidon – samolot patrolowy
 Posejdon Center – biurowiec w Szczecinie
 Po tragedii Posejdona (ang. Beyond the Poseidon Adventure) – amerykański film z 1979 roku w reż. Irwina Allena
 Tragedia „Posejdona” (ang. The Poseidon Adventure) – amerykański film z 1972 roku w reż. Ronalda Neame’a
 UGM-73 Poseidon C-3 – pocisk balistyczny